Серье́р () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Ардеш. Административный центр кантона Серьер. Округ коммуны — Турнон-сюр-Рон.

Код INSEE коммуны — 07313.

Коммуна расположена приблизительно в 440 км к юго-востоку от Парижа, в 50 км южнее Лиона, в 70 км к северу от Прива.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 1145 человек.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 670 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 505 были экономически активными, 165 — неактивными (показатель активности — 75,4 %, в 1999 году было 71,9 %). Из 505 активных работали 432 человека (250 мужчин и 182 женщины), безработных было 73 (28 мужчин и 45 женщин). Среди 165 неактивных 42 человека были учениками или студентами, 76 — пенсионерами, 47 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Часовня Нотр-Дам-де-Питье (XVII век), также известна под названием «Башня кающихся». Исторический памятник с 1984 года.
 Часовня Сен-Сорнен (XIV век). Исторический памятник с 1932 года.
 Придорожный крест (1663 год). Исторический памятник с 1932 года.

Фотогалерея

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Ардеш